Sorga ist der Name von Ortschaften:

 Sorga (Auerbach/Vogtl.), Ortsteil von Auerbach/Vogtl. im Vogtlandkreis, Sachsen
 Sorga (Bad Hersfeld), Stadtteil der Stadt Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Sorga (Bad Liebenstein), Ortsteil der Stadt Bad Liebenstein, Wartburgkreis, Thüringen
 Reusa mit Sorga, Ortsteil der Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Sorgà, Gemeinde in der Provinz Verona, Italien

Sorga ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Sorga (* 1999), estnischer Fußballspieler

Sorga steht für:
 (731) Sorga, Asteroid des Hauptgürtels